Schiøtz kan som auktorsförkortning betyda:

 Arne Schiøtz
 Ludvig Theodor Schiøtz

Robotskapade auktorsförkortningar